Волькенштейн, Ольга:

 Волькенштейн, Ольга Акимовна (1871—1942) — публицист и журналист, историк, переводчик.
 Волькенштейн, Ольга Иосифовна (в замужестве Викторова) — экономист, бухгалтер, автор трудов по эккаунтологии и бухгалтерскому учёту.